Ивано Бордон (; род. 13 апреля 1951) — итальянский футболист, вратарь.

Биография 
Бордон родился в коммуне Маргера провинции Венеция. Дебютировал в основном составе миланского «Интера» в 1970 году. В этом клубе прошла большая часть карьеры Бордона. За «чёрно-синих» он сыграл в 281 матче только в Серии A. Дважды вратарь становился чемпионом Италии, причём сделал он это с разницей в 9 лет. Также в клубе из Милана он два раза завоёвывал Кубок страны.

С 1978 по 1984 год Ивано Бордон выступал за сборную Италии. Он был в составе сборной на трёх крупных турнирах — чемпионатах мира 1978 и 1982 и на домашнем для Италии чемпионате Европы 1980 года. Но во всех трёх случаях являлся лишь дублёром ветерана сборной и её капитана — Дино Дзоффа. Несмотря на это, Бордон, даже не сыграв на Мундиале 1982 года, также стал чемпионом мира. После ухода из сборной Дзоффа, у Бордона стало больше возможностей защищать ворота национальной команды. Всего за период с 1978 по 1984 год он сыграл 21 матч за Скуадру адзурру.

В 1983 году Бордон покинул «Интер» и перебрался в «Сампдорию», где начинала выстраиваться мощная команда, впоследствии дошедшая до финала Лиги чемпионов. Сам же Бордон успел выиграть в составе генуэзцев свой третий Кубок Италии.

Завершал карьеру футболиста Ивано Бордон в скромных «Санремезе» и «Брешиа».

С 1993 года начал тренерскую карьеру. Работал тренером вратарей в «Наполи», «Ювентусе» и «Интере». С 2004 года — тренер вратарей сборной Италии. Работал в тренерском штабе сборной в 2006 году, когда итальянцы выиграли очередной чемпионат мира. Бордон стал единственным человеком, который оказался причастен к победам Италии на чемпионатах мира как 1982, так и 2006 года.

Достижения 
 Чемпион мира (1): 1982
 Чемпион Италии (2): 1970/71, 1979/80
 Обладатель Кубка Италии (3): 1977/78, 1981/82, 1984/85

Ссылки 
 Биография на football.comeze.com

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Санремезе»